Новак Ђоковић је други пут освојио турнир. У финалу је победио Роџера Федерера са 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4.

Носиоци 

  'Новак Ђоковић (победник)
  Рафаел Надал (четврто коло)
  Енди Мари (четвртфинале)
  Роџер Федерер (финале)
  Станислас Вавринка (четвртфинале)
  Томаш Бердих (треће коло)
  Давид Ферер (друго коло)
  Милош Раонић (полуфинале)
  Џон Изнер (треће коло)
  Кеј Нишикори (четврто коло)
  Григор Димитров (полуфинале)
  Ернестс Гулбис (друго коло)
  Ришар Гаске (друго коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
  Јежи Јанович (треће коло)
  Фабио Фоњини (треће коло)

  Михаил Јужни (друго коло)
  Фернандо Вердаско (прво коло)
  Фелисијано Лопез (четврто коло)
  Кевин Андерсон (четврто коло)
  Александар Долгополов (треће коло)
  Филип Колшрајбер (друго коло)
  Томи Робредо (четврто коло)
  Гаел Монфис (друго коло)
  Андреас Сепи (прво коло)
  Марин Чилић (четвртфинале)
  Роберто Баутиста Агут (треће коло)
  Гиљермо Гарсија-Лопез (прво коло)
  Иво Карловић (прво коло)
  Марсел Гранољерс (друго коло)
  Вашек Поспишил (прво коло)
  Дмитриј Турсунов (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2014.
Вимблдон — мушкарци појединачно